TJ Sokol Kobeřice je český fotbalový klub z obce Kobeřice, hrající od sezóny 2019/20 v Přeboru Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kobeřice.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1924
TJ Sokol